

Prénom et son origine
Jonathan est un prénom masculin d'origine hébraïque (Yəhōnatan/Yōnatan), qui signifie "YHVH (Dieu) (Yô) a donné (natan)".

Il est voisin par le sens de Matthieu, , , .

L'Église catholique fête les Jonathan le  mars.

Personnages bibliques 
 Jonathan, personnage de la Bible, fils de Saül et ami  de David.
 Jonathan, membre de la dynastie hasmonéenne.

Prénom 

 Jonathan (1986-), Jonathan Cícero Moreira, footballeur brésilien.
 Jonathan (1989-), Jonathan Jackson de Lima Reis, footballeur brésilien.
 David et Jonathan, duo français des années 1980.

Patronyme 

Goodluck Jonathan, homme politique nigérian.
Hans Jonathan, ancien esclave danois, premier noir résidant en Islande.
Joseph Leabua Jonathan, homme politique lesothan.
Joyce Jonathan, chanteuse française.
Wesley Jonathan, acteur américain.

Titres d'œuvres 
 Jonathan, titre d'une chanson de Renaud (voir Jonathan Clegg).
 Jonathan, titre d'une chanson de Yves Duteil sur l'album La langue de chez nous.
 Jonathan, titre d'une chanson de Barclay James Harvest sur l'album Time Honoured Ghosts.
 Jonathan, nom d'une bande dessinée.
 Jonathan Livingston le goéland ; titre français du roman et du film de Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull. On doit la bande originale de ce film à Neil Diamond.
 Jonathan, titre d'une pièce de théâtre comique de Edmond Gondinet.
 Jonathan, un film de Hans W. Geißendörfer sorti en 1970.
 Jonathan, un film de Piotr J. Lewandowski sorti en 2016.
 Jonathan, un film de Bill Oliver sorti en 2018.

Personnages de fiction 
 Jonathan Kent, père adoptif de Superman dans la série Smallville.
 Jonathan Levinson, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Jonathan Crane alias L'Épouvantail, un antagoniste dans le comics Batman.
 Jonathan Joestar, personnage principal de la première partie du manga JoJo's Bizarre Adventure.
 Jonathan Byers, personnage de la série à succès Netflix: Stranger Things.

Autres
 Jonathan and Leigh, un duo américain formé en 1967.
 Jonathan, une tortue géante des Seychelles, le plus ancien animal terrestre vivant connu.

Voir aussi 
 Jonathan (pomme)

Références

Homonymie de prénom
Prénom masculin